Manalapan ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Manalapan (Florida)
 Manalapan Township (New Jersey)

Fließgewässer:
 Manalapan Brook, Nebenarm des South River in New Jersey